Józef Ćwiąkalski (1900-1983), oficer Wojska Polskiego
 Zbigniew Ćwiąkalski (1950-), prawnik, adwokat, polityk